Football Club Nassau é um clube de futebol das Bahamas. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2009–10.

Clubes de futebol das Bahamas